Удалённый доступ — программы или функции операционных систем, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру через Интернет или ЛВС для просмотра экрана, а также программы удалённого администрирования
 Удалённый доступ — сервис (дополнительный вид обслуживания) АТС, позволяющий абоненту телефонной сети совершить вызов и получить доступ к своей учётной записи, как будто он совершает вызов, находясь на своем рабочем месте, используя свой телефонный номер
 Удалённый доступ — художественный фильм режиссёра Светланы Проскуриной